Sint-Sebastianuskerk (Herkenbosch)
 Sint-Sebastianuskerk (Herpen)
 Sint-Sebastianuskerk (Ilpendam)